Халил Халилов:
 Халилов, Халил Махмудович (род. 1928) — российский учёный, доктор филологических наук.
 Халилов, Халил Рза оглы (псевдоним Халил Рза Улутюрк; 1932—1994) — азербайджанский поэт и филолог.